Fryburg steht für Orte in den USA:
Fryburg (North Dakota)
Fryburg (Ohio)
Fryburg (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Freeburg
Frybùrg
Vryburg
 Fribourg